2 miejscowości w Polsce:
 Przykopy – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Przykopy – osada w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

W terminologia wojskowej, hist.:
 Przykopy, inaczej aprosze – rodzaj rowów oblężniczych